Brünninghausen steht für:

 Schloss Brünninghausen, Wasserschloss in Dortmund, Nordrhein-Westfalen
 Brünninghausen, statistischer Bezirk 63 und südlicher Stadtteil von Dortmund
 Brünninghausen (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht
 Hermann Joseph Brünninghausen (1761–1834), deutscher Chirurg, Geburtshelfer und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Brüninghausen
 Brünighausen
 Brüninghaus